Umeda bezeichnet:

 Umeda, ein Stadtteil von Osaka, Japan

Umeda ist der Familienname folgender Personen:

 Ayaka Umeda (* 1989), japanische Sängerin
 Erika Umeda (* 1991), japanische Sängerin und Schauspielerin
 Kaito Umeda (* 1997), japanischer Fußballspieler
 Masahiko Umeda (* 1947), japanischer Ringer
 Naoya Umeda (* 1978), japanischer Fußballspieler
 Ryūji Umeda (* 1968), japanischer Karambolagespieler
 Takashi Umeda (* 1976), japanischer Fußballspieler
 Tōgo Umeda (* 2000), japanischer Fußballspieler
 Umeda Umpin (1815–1859), japanischer Samurai